Aristides kan syfta på:

 Aristides (häst) – ett engelskt fullblod som vann den första Kentucky Derby 1875
 2319 Aristides - en asteroid i huvudbältet

Personer
 Aristides den rättrådige, atenska statsman runt 500 f.Kr.
 Aristides (konstnär), grekisk målare på 300-talet f.Kr.
 Aristeides av Miletos, grekisk författare på 200-talet f.Kr.
 Aristides av Aten, kristen författare på 100-talet e.Kr.
 Publius Aelius Theodorus Aristides, grekisk talare på 100-talet e.Kr.
 Aristides de Sousa Mendes (1885–1954), portugisisk diplomat
 Fred Othon Aristidès (1931–2013), fransk serietecknare